Липина може бити:

 Липина (Оломоуц), насеље у округу Оломоуц, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Липина, више насеља у Пољској и Украјини
 Липина, насеље у Русији